Буржуй:

 Буржуй (буржуа) — представитель буржуазии.
 Буржуй, Игорь (Игорь Деревянкин) — исполнитель, композитор, автор песен.

См. также 
 Бурж
 Буржуйка